Лига звёзд Катара 2005/2006 () — 
34-й сезон чемпионата Катара по футболу. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Аль-Гарафа». Сезон начался 16 сентября 2005 года и закончился 3 апреля 2006 года.

По итогам прошлого сезона во Второй дивизион вылетел «Аль-Харитият». Лигу пополнил клуб «Ас-Сайлия».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
Чемпионат Катара на сайте soccerway.com
Чемпионат Катара на сайте goalzz.com

2005/2006
Катар
Катар
Спорт в Катаре в 2005 году
Спорт в Катаре в 2006 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006